La Nissan Versa est une automobile produite par Nissan et dont le nom a été utilisé en Amérique du Nord et en Australie. Elle désigne : 
 La Nissan Tiida, vendue sous le nom de Nissan Versa de 2006 à 2012 pour la berline tricorps et de 2006 à 2013 pour la berline bicorps.
 La Nissan Latio vendue sous le nom de Nissan Versa depuis 2012.
 La Nissan Note de seconde génération vendue sous le nom de Nissan Versa depuis 2013.

Versa
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010